Йерихон може да се отнася за:

 Йерихон, древен град в Близкия изток, споменат в Библията;
 Йерихон, серия от израелски балистични ракети